Новленское — село в Вологодском районе Вологодской области. Административный центр Новленского сельского поселения и Новленского сельсовета.

География 
Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 60 км. Через село проходит федеральная автодорога  «Вологда — Медвежьегорск».

Ближайшие населённые пункты — Перхурьево, Колотилово, Дмитриевское, Марьинское, Андрюшино, Коробово.

Население 
По переписи 2002 года население — 825 человек (385 мужчин, 440 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Русская православная церковь 
 Храм во имя Архангела Михаила

Достопримечательности 
23 августа 2022 года установлен бюст первого командующего Северным флотом Константина Душенова.

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района